Сен Морис (, свети Маврикий) може да се отнася за:
 Селища във Франция
 Сен Морис (Ил дьо Франс)
 Сен Морис ан Шаланкон (Оверн-Рона-Алпи)
 Сен Морис (река), река в Канада
 Сен Морис (Вале), градче в кантон Вале, Швейцария